Разделённая ра́зность — обобщение понятия производной для дискретного набора точек.

Определение 

Пусть функция  задана на (связном) множестве  и фиксированы попарно различные точки 
 
Тогда
разделённой разностью нулевого порядка функции  в точке  называют значение  а разделённую разность порядка  для системы точек  определяют через разделённые разности порядка  по формуле
 
в частности,

Свойства 
Для разделённой разности верна формула
 
в частности,
 
 

Разделённая разность является симметрической функцией своих аргументов, то есть при любой их перестановке её значение не меняется, в частности,
 
 
 

При фиксированной системе точек  разделённая разность является линейным функционалом, то есть для функций  и  и скаляров  и :

Применение 

С помощью разделённых разностей функции  для узлов  можно записать как интерполяционный многочлен Ньютона «вперёд»:
 

так и интерполяционный многочлен Ньютона «назад»:
 

Преимущества:
для вычислений разделённых разностей требуется  действий (деления), что меньше, чем в других алгоритмах;
вычислять значения интерполяционного многочлена можно по схеме Горнера за  действий (умножения);
хранения требуют  узел и  разность, причём разности можно хранить (получить) в тех же ячейках, где были заданы значения  ;
по сравнению с интерполяционным многочленом Лагранжа упрощено добавление нового узла.

С использованием

первую из формул можно записать в виде

С помощью многочлена Ньютона можно также получить следующее представление разделённых разностей в виде отношения определителей:

История 
Ньютон использовал в своей общей формуле интерполяции (см. выше) разделённые разности, но термин, по-видимому, был введён О. де Морганом в 1848 году.

Пример 

На приведённом изображении рассмотрен пример вычисления разделённых разностей для

См. также 
 Конечные разности
 Численное дифференцирование

Ссылки 
 Интерполирование Эрмита с использованием разделенных разностей.

Литература 
 Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — 3-е изд., доп. и перераб. — : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. — 636 с., илл. — ISBN 5-94774-175-X.
 Корн Г. (Granino A. Korn, Ph.D.), Корн Т. (Theresa M. Korn, M.S.) Справочник по математике (для научных работников и инженеров) (). — : Наука, 1973. — 832 с., илл.

Примечания 

Численные методы